Berneker ist der Familienname folgender Personen:

 Constanz Berneker (1844–1906), deutscher Organist, Komponist und Musikkritiker
 Erich Berneker (1874–1937), deutscher Slawist
 Erich Berneker (Rechtshistoriker) (1905–1983), deutscher Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Bernecker